el Reguer (Agramunt), curs fluvial del municipi d'Agramunt, a la comarca de l'Urgell.
 el Reguer (Anglesola), curs fluvial del municipi d'Anglesola, a la comarca de l'Urgell.
 el Reguer (Bellpuig), curs fluvial del municipi de Bellpuig, a la comarca de l'Urgell.
 el Reguer (Blancafort), cim del municipi de Blancafort, a la comarca de la Conca de Barberà 
 el Reguer (Fonollosa), indret del municipi de Fonollosa, a la comarca catalana del Bages.
 el Reguer (Odèn), curs fluvial del municipi d'Odèn, a la comarca del Solsonès 
 el Reguer (Pinell de Solsonès), indret del municipi de Pinell de Solsonès, a la comarca del Solsonès.
 el Reguer (Taradell), edifici del municipi de Taradell, a la comarca d'Osona.
 el Reguer (Tavèrnoles), edifici del municipi de Tavèrnoles, a la comarca d'Osona.
 el Reguer (Torà), indret del municipi de Torà, a la comarca de la Segarra.
 el Reguer (Torregrossa), indret del municipi de Torregrossa, a la comarca del Pla d'Urgell.